Nabua ist der Name 

 eines Vororts von Suva, der Hauptstadt der Fidschi, siehe Nabua (Suva)
 eines Ortes auf der Insel Vanua Levu, Fidschi, siehe Nabua (Vanua Levu)
 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur, siehe Nabua (Camarines Sur)